Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Gontarski – polski kamieniarz
 Mirosław Gontarski – polski poeta i filozof